Ниже представлен список замков Северной Ирландии. Замки, расположенные в республике Ирландия представлены в отдельном списке.

Антрим

Арма

Даун

Лондондерри

Тирон

Фермана

См. также 
 Круглые башни Ирландии
 Список замков Ирландии
 Список замков Англии
 Список замков Шотландии
 Список замков Уэльса

Примечания

Литература 
 
 

 
Северная Ирландия
Замки